Соревнования по скоростному спуску в горнолыжном спорте среди женщин на зимних Олимпийских играх 2006 года прошли 15 февраля. Женщины соревновались в скоростном спуске на 16-й зимней Олимпиаде подряд, начиная с 1948 года. В спуске приняли участие 44 спортсменки из 19 стран (действующая чемпионка мира в этой дисциплине хорватка Яница Костелич была заявлена, но не вышла на старт), 40 спортсменок добрались до финиша и были классифицированы.

Соревнования были проведены в Сан-Сикарио-Фрайтеве. Это был первый вид горнолыжной программы у женщин. Старты прошли в 12:00 по местному времени (UTC+1). Температура воздуха на старте −1,6 °C, на финише +2,2 °C. Переменная облачность, снег на трассе — плотный.

Олимпийская чемпионка 2002 года француженка Кароль Монтийе-Карль 13 февраля на тренировке упала, получила травму, но на старт вышла и заняла 28-е место. Линдси Килдоу также получила травму и была эвакуирована на вертолёте, но вышла на старт и заняла 8-е место.  Единственная представительница России Олеся Алиева заняла только 33-е место.

32-летняя Михаэла Дорфмайстер выиграла для Австрии золото в этой дисциплине спустя 26 лет после победы знаменитой Аннемари Мозер-Прёль на Играх 1980 года в Лейк-Плэсиде. Чемпионка мира 2001 года в скоростном спуске Дорфмайстер выиграла своё первое олимпийское золото (в 1998 году в Нагано она выиграла серебро в супериганте). Шведка Аня Персон принесла своей стране первую в истории олимпийскую медаль в скоростном спуске как среди женщин, так и среди мужчин.

Мартина Шильд — внучка олимпийской чемпионки в скоростном спуске Хеди Шлунеггер.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Alpine Skiing at the 2006 Torino Winter Games: Women's Downhill 
 Official Olympic Report 

2006 год в горнолыжном спорте